Az 1989-es rali-világbajnokság volt a 15. rali-világbajnoki szezon. Január 6-án kezdődött és november 23-án lett vége. Az egyéni bajnok Miki Biasion lett, a csapat világbajnok pedig a Lancia.

Végeredmény

Versenyző

További információk 
 1989-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1989
Rali